Лекси:

 Лекси — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 Лекси (прозвище)